|-
| 124201 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124202 - || || 20 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124203 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124204 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124205 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124206 - || || 27 de juliol, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 124207 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124208 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124209 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124210 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124211 - || || 27 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124212 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124213 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124214 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124215 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124216 - || || 7 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124217 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124218 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124219 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124220 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124221 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124222 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124223 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124224 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124225 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124226 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124227 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124228 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124229 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124230 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124231 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124232 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124233 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124234 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124235 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124236 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124237 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124238 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124239 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124240 - || || 14 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124241 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124242 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124243 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124244 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124245 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124246 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124247 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124248 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124249 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124250 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124251 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124252 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124253 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124254 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124255 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124256 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124257 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124258 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124259 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124260 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124261 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124262 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124263 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124264 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124265 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124266 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124267 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124268 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124269 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124270 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124271 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124272 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124273 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124274 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124275 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124276 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124277 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124278 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124279 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124280 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124281 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124282 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124283 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124284 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124285 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124286 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124287 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124288 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124289 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124290 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124291 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124292 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124293 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124294 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124295 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124296 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124297 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124298 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124299 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124300 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4